El nombre Salomé puede referirse a:

Personajes 
 Salomé Alejandra (gobernó en 76-67 a. C.), reina de Judea.
 Salomé I, miembro de la Dinastía herodiana y hermana de Herodes el Grande.
 Salomé (princesa), la hija de Herodías (h. 14 a. C.-entre 62 y 71) y Némesis de Juan el Bautista.
 Salomé (discípula) (h. principios del s. I), discípula de Jesucristo, a veces llamada María Salomé.
 Lou Andreas-Salomé (1861-1937), escritora cosmopolita nacida en Rusia.
 Salomé (cantante) (n. 1939), cantante española.
 Salomé Ureña (1847-1897), poetisa y maestra dominicana.
 Salomé (pintor) (n. 1954), artista alemán.
 Hélène Salomé, pianista francesa de Épinal.
 Salomé Vorfas (1989), fotógrafa y artista argentina.

Obras 
Llevan también el nombre de Salomé varias obras literarias, musicales, cinematográficas y artísticas, relacionadas con la historia de la primera Salomé mencionada: 

 Salomé (Oscar Wilde), obra teatral de Oscar Wilde.
 Salomé (ópera), ópera de Richard Strauss estrenada en 1905.
 Salomé (película de 1918), película de 1918 de J. Gordon Edwards.
 Salomé (película de 1953), película de 1953 de William Dieterle.
 Salomé (película de 1978), película de 1978 de Pedro Almodóvar.
 Salomé (película de 1997), película de 1997 de Carlos Atanes.
 Salomé (película de 2002), película de 2002 de Carlos Saura.
 Salomé (película de 2013), película de 2013 de Al Pacino.
 Salome's Last Dance (película de 1988), película de 1988 de Ken Russell, basada en la obra de Oscar Wilde.
 Salomé (Tiziano), cuadro de 1515 de Tiziano.

Otros 
 Salomé (Norte), población y comuna francesa.
 Salomé (Arizona), población estadounidense.
 Sainte-Marie-Salomé, municipio de parroquia de Lanaudière en Quebec.
 Salomé (telenovela), telenovela mexicana producida por Televisa en el año 2001. 
 Salomé (canción de Chayanne), canción incluida en el álbum Atado a tu amor (1998) de Chayanne.
 Salomé (canción de Bunbury), canción de Enrique Bunbury de su álbum «Radical sonora».
 SALOME, software numérico.